Feldbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Feldbusch (1946–2020), deutsche Linguistin und Hochschullehrerin
 Tizian Feldbusch (* 1996), deutscher E-Sportler
 Verona Feldbusch (* 1968), deutsche Entertainerin und Unternehmerin sowie vormalige Miss Germany, siehe Verona Pooth